Municipio de St. John puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. John (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de St. John (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de St. John (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de St. John (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.